Bangou Koirey steht für:

 Bangou Koirey (Dingazi), Dorf in der Gemeinde Dingazi in Niger
 Bangou Koirey (Namaro), Dorf in der Gemeinde Namaro in Niger
 Bangou Koirey (Tamou), Weiler in der Gemeinde Tamou in Niger